Breithorn – szczyt w Alpach Pennińskich (masyw Breithorn - Lyskamm)
 Breithorn – szczyt w Alpach Berneńskich (kanton Valais i Berno)
 Breithorn – szczyt w Alpach Berneńskich (kanton Valais)
 Breithorn – szczyt w Alpach Berchtesgadeńskich
 Breithorn – szczyt w Alpach Lepontyńskich
 Breithorn – szczyt w Północnych Alpach Wapiennych
 Breithorn – szczyt w Alpach Pennińskich (masyw Mischabel)

Szczyty Alp